Dzikowiec steht für:
 Dzikowiec (Nowa Ruda), Ort der Landgemeinde Nowa Ruda in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Dzikowiec (Powiat Kolbuszowski), Dorf und Sitz einer Landgemeinde in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Gmina Dzikowiec, Landgemeinde in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen